Bei den am 16. November 2010 neu eingeführten belgischen Kennzeichen ist die Provinzzugehörigkeit nicht ersichtlich, dennoch ist eine Systematik der Kfz-Kennzeichen zu erkennen. Je nachdem, zu welcher Kategorie (allgemeine Reihe [Pkw und Lkw], Motorräder, Mopeds, Anhänger, …) ein Fahrzeug gehört, kann man feststellen, wann die jeweiligen Kfz-Kennzeichen zugeteilt wurden. Die Gruppenkombinationen helfen bei der Ermittlung des Zulassungsjahres.

Kombinationen 
Die Art der Anordnung der Buchstaben und Ziffern auf den belgischen Kfz-Kennzeichen wird nach bestimmten Regelungen vergeben. Es werden in der Regel Kennzeichen zugewiesen, die mit einer Ziffer oder einem Buchstaben beginnen, der drei Buchstaben und drei Ziffern folgen (1-XXX-999 oder X-XXX-999). Bei Wunschkennzeichen ist eine weitgehende Freigabe erfolgt.

Liste der bisher vergebenen Kombinationen 
Es gibt die folgenden Kombinationen:
 Kombination mit einer führenden Ziffer: 1-XXX-999 und 9-999-XXX
Bisher gibt es diese Kombination nur mit den Ziffern 1, 2, 8 und 9.

 Kombination mit einem führenden Buchstaben: X-XXX-999
Bisher gibt es diese Kombination nur mit den Buchstaben G, M, O, Q, S und T.

 Kombinationen mit zwei führenden Buchstaben: WX-16-XXX
Bisher gibt es diese Kombination nur mit den Buchstaben W und X.

Geplante Kombinationen 
 Kombinationen mit zwei führenden Buchstaben: ZX-16-XXX
Voraussichtlich wird diese Kombination mit Y, Z und vielleicht auch N als ersten Buchstaben in Kürze ausgegeben.

Die Kombinationen im Einzelnen

Kombination mit einer führenden Ziffer 
Für die allgemeine Reihe werden als erste Buchstaben hinter der führenden Ziffer 1 alle Buchstaben mit folgenden Ausnahmen verwendet:
 M: Motorräder
 O: Oldtimer
 Q: Anhänger
 TX: Taxis und Mietwagen
 Z: Händler, Testfahrzeuge

Mietwagen gab es auch mit der führenden Ziffer 2.

Motorräder und Anhänger gab es auch mit der führenden Ziffer 8.

Kennzeichen mit den führenden Ziffern 2, 8 und 9 werden derzeit nicht mehr ausgegeben.

Die Kombination mit einer führenden 9 wurde für Wunschkennzeichen verwendet. Eine Feststellung des Zulassungsjahres oder gar -monats ist bei diesen Kennzeichen nicht möglich.

Kombination mit einem führenden Buchstaben 
Seit dem 27. Mai 2013 erhalten Traktoren Kennzeichen mit einem führenden G.

Seit dem 31. März 2014 erhalten Mopeds und Kleinkraftwagen Kennzeichen mit einem führenden S.

Seit dem 7. Oktober 2014 erhalten Motorräder (M), Oldtimer (O), Anhänger (Q) sowie Taxis und Mietwagen (beide T) Kennzeichen mit einem führenden Buchstaben.

1 – Allgemeine Reihe 
Alle neu ausgegebenen Kennzeichen der Fahrzeuge der allgemeinen Reihe (Pkw, Lkw und Busse) beginnen seit dem 15. November 2010 mit der Ziffer 1.

Rechteckige Kennzeichen

Übersicht

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

2 – Allgemeine Reihe 
Alle neu ausgegebenen rechteckige Kennzeichen der Fahrzeuge der allgemeinen Reihe (Pkw, Lkw und Busse) beginnen seit dem 27. Januar 2021 mit der Ziffer 2.

Rechteckige Kennzeichen

Übersicht

1 – Testfahrzeuge 
Die Kennzeichen der Testfahrzeuge begannen mit der Ziffer 1.

Quadratische Kennzeichen

Motorräder

Anhänger: Rechteckige Kennzeichen

Anhänger: Quadratische Kennzeichen

Mopeds und Leichtkraftwagen

siehe dort

2 – Testfahrzeuge 
Die Kennzeichen der Testfahrzeuge beginnen seit dem 4. Dezember 2019 mit der Ziffer 2.

Rechteckige Kennzeichen

1 – Händler 
Die Kennzeichen für Händler beginnen mit der Ziffer 1.

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Motorräder

Anhänger: Rechteckige Kennzeichen

Anhänger: Quadratische Kennzeichen

Mopeds und Leichtkraftwagen

siehe dort

G – Traktoren 
Am 27. Mai 2013 wurden neue Kennzeichen für Traktoren eingeführt. Die Schilder sind rot mit weißer Schrift. An der ersten Stelle steht der Buchstabe G. Der folgende Block, der drei Buchstaben umfasst, beginnt mit dem Buchstaben L für landbouw (niederländisch für Landbau). Am Ende des Schildes stehen drei Ziffern.

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

M – Motorräder 
Die Kennzeichen der Motorräder beginnen seit dem 7. Oktober 2014 mit dem Buchstaben M.

O – Oldtimer 
Die Kennzeichen der Oldtimer beginnen seit dem 7. Oktober 2014 mit dem Buchstaben O. Das erste Motorradkennzeichen wurde am 13. Oktober 2014, das erste Mopedkennzeichen mit SBA am 16. Februar 2015 und das erste Mopedkennzeichen mit SAA am 23. Oktober 2015 vergeben.

OA – Allgemeine Reihe 
Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

OM – Motorräder

OQ – Anhänger 
Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

OS – Mopeds und Leichtkraftwagen 
Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, kleine Kennzeichen

Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, Mikrokennzeichen

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h, kleine Kennzeichen

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h, Mikrokennzeichen

Leichtkraftwagen, kleine Kennzeichen

Leichtkraftwagen, Mikrokennzeichen

Fußnoten

1 Mikrokennzeichen ab OSAA 201

2 Mikrokennzeichen ab OSBA 601

3 Mikrokennzeichen ab OSUA 101

Wunschkennzeichen 
Wunschkennzeichen für Oldtimer erkennt man an einem roten Sticker. Dieser wird rechts neben dem Eurofeld angebracht. Auf ihm stehen in weißer Schrift in der obersten Reihe OLD und in der zweiten Reihe TIMER.

Q – Anhänger 
Die Kennzeichen kennzeichenpflichtiger Anhänger beginnen seit dem 7. Oktober 2014 mit dem Buchstaben Q (für Remorque).

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

S – Mopeds und Leichtkraftwagen 
Die Kennzeichen der Mopeds und Leichtkraftwagen beginnen seit dem 31. März 2014 mit dem Buchstaben S (für Scooter). Die Reihe S-ZZA wurde am 9. März 2015 zum ersten Mal an ein Testfahrzeug vergeben. Am 11. Mai 2015 folgte die Reihe S-ZAA für Händler. Am 3. Oktober 2016 wurde die Reihe S-PAA für Pedelecs eingeführt.

Bei den im Oktober 2016 eingeführten Mikrokennzeichen entfällt der Strich hinter dem ersten Buchstaben. Die anderen Kennzeichen werden nicht mehr vergeben.

SA – Höchstgeschwindigkeit 25 km/h 
Kleine Kennzeichen

Mikrokennzeichen

SB – Höchstgeschwindigkeit 45 km/h 
Kleine Kennzeichen

Mikrokennzeichen

SP – Speed Pedelecs 
Mikrokennzeichen

SU – Leichtkraftwagen 
Rechteckige Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

Mikrokennzeichen

Händler

Testfahrzeuge

T – Mietwagen und Taxis

TL – Mietwagen 
Die Kennzeichen der Mietwagen beginnen seit dem 7. Oktober 2014 mit dem Buchstaben T. Der erste Buchstabe des folgenden Buchstabenblocks ist ein L.

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

TX – Taxis 
Die Kennzeichen der Taxis beginnen seit dem 7. Oktober 2014 mit dem Buchstaben T. Der erste Buchstabe des folgenden Buchstabenblocks ist ein X.

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

Z – Händler 
Die Kennzeichen für Händler beginnen seit dem 30. Dezember 2020 mit dem Buchstaben Z.

ZA – Allgemeine Reihe 
Rechteckige Kennzeichen

ZM – Motorräder

ZQ – Anhänger 
Rechteckige Kennzeichen

ZS – Mopeds und Leichtkraftwagen

Ehemalige Kennzeichen 
Als die neuen Kennzeichen am 16. November 2010 eingeführt wurden, wurden zunächst in der Regel Kennzeichen zugewiesen, die mit der Ziffer 1 begannen (bei internationalen Organisationen mit der Ziffer 8, bei Wunschkennzeichen mit der Ziffer 9), der drei Buchstaben und drei Ziffern folgten (1-XXX-999 oder 8-XXX-999). Bei Wunschkennzeichen waren Kombinationen mit drei Buchstaben am Ende ebenfalls möglich (9-XXX-999 oder 9-999-XXX). Diese Regelung hat man im Jahr 2014 aufgegeben. Nur noch die Fahrzeuge der allgemeinen Reihe erhalten mit der 1 eine führende Ziffer auf dem Kennzeichenschild. Wunschkennzeichen benötigen nun mehr keine 9 als Kennung. Am 7. Oktober 2014 wurde die Ausgabe von Kennzeichen, die mit der Ziffer 8 beginnen, ebenfalls eingestellt. Kurzzeitig wurden auch noch Schilder mit der führenden Ziffer 2 für Mietwagen ausgegeben.

Allgemeine Reihe 
Ziffer 8

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-AAV-526

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-AYA-724

Kleine Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-AZA-461

Motorräder 
Ziffer 1

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-MNS-916

Ziffer 8

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-MAB-375

Anhänger 
Ziffer 1

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-QFJ-391

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-QYD-313

Kleine Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-QZA-051

Ziffer 8

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-QAA-099

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 8-QYA-004

Oldtimer 
Bei den Oldtimern wurden bis zum 6. Oktober 2014 nur Kennzeichen mit der Ziffer 1 ausgegeben.

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-OBX-098

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-OYK-609

Kleine Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-OZH-338

Motorräder

Bis zum 12. Oktober 2014 erhielten Motorräder keine Oldtimerkennzeichen.

Anhänger

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-OQA-058

Taxis 
Bei den Taxis wurden bis zum 6. Oktober 2014 nur Kennzeichen mit der Ziffer 1 ausgegeben.

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-TXF-234

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-TXY-008

Kleine Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-TXZ-013

Mietwagen 
Bei den Mietwagen wurden zunächst nur Kennzeichen mit der Ziffer 1, im Jahr 2014 auch mit der Ziffer 2 ausgegeben.

Ziffer 1

Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-TXH-036

Kleine Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 1-TXV-067

Ziffer 2

Rechteckige Kennzeichen

Höchste Zulassungsnummer am 6. Oktober 2014: 2-TXL-881

Weitere Kategorien

Königlicher Hof 
Kennzeichen von Angehörigen des Hofstaats bestehen aus bis zu drei Ziffern.

Regierung und Volksvertretung 
Kennzeichen des Präsidenten der Abgeordnetenkammer (A-1), des Premierministers (A-2), der Mitglieder der Föderalregierung, der Staatsminister (ab A-26), der Vertreter der Hohen Magistratur (ab A-100), der Provinzgouverneure (ab A-130), der Vertreter des Hohen Klerus, der Generalsekretäre und Kabinettschefs der Föderalregierung bestehen aus einem A, einem mittigen Trennstrich und bis zu drei Ziffern.

Kennzeichen des Präsidenten (P-1) und der Mitglieder des Senats, der Mitglieder der Abgeordnetenkammer, des Präsidenten und der Mitglieder des Flämischen oder Wallonischen Parlaments, des Präsidenten und der Mitglieder des Parlaments der Region Brüssel-Hauptstadt, des Präsidenten des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Mitglieder des Deutschsprachigen Parlamentes und der belgischen Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestehen aus einem P, einem mittigen Trennstrich und bis zu drei Ziffern.

Mittlere Verwaltungsebene 
Kennzeichen von Präsidenten, Mitgliedern oder Diensten der Gemeinschafts- und Regionalregierungen bestehen aus einem E, einem mittigen Trennstrich und bis zu drei Ziffern.

Vorläufige Zulassungen 
Ausländer oder Belgier, die sich nur vorübergehend in Belgien aufhalten und ein Kraftfahrzeug benutzen, das keine ausländischen Kennzeichen hat, bekommen ein vorläufiges Kennzeichen oder ein Transitkennzeichen, dessen Hintergrund rot (RAL 3020) ist. Die Schrift und der Rand sind weiß. Nach dem EU-Symbol folgen seit dem 2. Mai 2016 ein Buchstabenpaar, das mit einem W beginnt, ein Ziffernpaar, das das Jahr der Gültigkeit angibt, und drei Buchstaben.

Motorräder erhalten die Buchstabenkombination WM, Anhänger die Kombination WQ sowie Mopeds und Kleinkraftwagen die Kombination WS.

Die bisherigen Kennzeichen für vorläufige Zulassungen, die weiterhin gültig sind, enthielten die Ziffer 1, einen Strich und sechs weitere Ziffern. Am rechten Rand stand oben das Jahr und darunter der Monat, die das Ende der Gültigkeit des Kennzeichens angaben.

Bei Kennzeichen für vorübergehende Kurzzeitzulassungen von Motorrädern sowie drei- oder vierrädrigen Krafträdern standen oben die Ziffer 1, ein kurzer Strich und drei Ziffern. In der unteren Reihe standen das EU-Symbol, die Gültigkeitsangabe und die letzten drei Ziffern. Die beiden Zifferngruppen standen genau übereinander.

Die letzten ausgegebenen Kennzeichen tragen die Ziffernkombinationen 1-057002 und bei Motorrädern 1-999815

Exportfahrzeuge 
Personen, die ein Kraftfahrzeug ein- oder ausführen wollen, bekommen seit dem 2. Mai 2016 ein Exportkennzeichen, dessen Hintergrund rot (RAL 3020) ist. Die Schrift und der Rand sind weiß. Nach dem EU-Symbol folgen ein Buchstabenpaar, das mit einem X beginnt, ein Ziffernpaar, das das Jahr der Gültigkeit angibt, und drei Buchstaben.

Motorräder erhalten die Buchstabenkombination XM, Anhänger die Kombination XQ sowie Mopeds und Kleinkraftwagen die Kombination XS.

Nicht verwendete Buchstaben und Buchstabenkombinationen 
 I in der Reihe 1: ab HAI
 M in der Reihe 1: von HAM bis SZM
 O in der Reihe 1: ab GHO, MMO, QFO
 Q in der Reihe 1: von HAQ bis SZQ
 W in der Reihe 1: von HAW bis SZW
 AAP in den Reihen 1, 2, 8, M, O, Q, S, U, W, X und Z: Affe (niederländisch)
 AAS in den Reihen 1, 2, 8, M, O, Q, S, U, W, X und Z: Aas, Unrat (niederländisch)
 ADY in der Reihe O: ohne ersichtlichen Grund
 ADZ in der Reihe O: ohne ersichtlichen Grund
 AEL in den Reihen 1, 2, M, O, Q, S, U, W und X: Arabisch-Europäische Liga
 AII in den Reihen U, W und X: kein ersichtlicher Grund
 AIO in den Reihen U, W und X: kein ersichtlicher Grund
 ALA in den Reihen 1, 2, M, Q, S, U, W und X: Allah
 ALI in den Reihen U, W und X: kein ersichtlicher Grund
 ANE in den Reihen 1, 2, M, Q, U, W und X: Esel (französisch)
 ASS in den Reihen 1, 2, M, U, W und X: Arsch (englisch)
 BEB in den Reihen 1, 2, M, U, W und X: Belgische eenheid – nationaal / Entente belge – nationale, Name einer ehemaligen belgischen Kleinpartei
 BIT in den Reihen 1, W und X: Geschlechtsteil (bite, französisch)
 BOM in den Reihen 1, W und X: Bombe (niederländisch)
 BOY in den Reihen 1, W und X: Junge (englisch)
 BSP in den Reihen 1, 2, W und X: Belgische Socialistische Partij, eine ehemalige belgische Partei, jetzt Parti Socialiste (PS, wallonisch) und Vooruit (flämisch)
 BUB in den Reihen 1, 2, W und X: B.U.B.: Belgische Unie - Union belge, eine belgische Partei
 BWP in den Reihen 1, 2, W und X: Belgische Werkliedenpartij, eine ehemalige belgische Partei, jetzt Parti Socialiste (PS, wallonisch) und Socialistische Partij Anders (SPA, flämisch)
 BYT in der Reihe 1: Geschlechtsteil (bite, französisch)
 CAP in den Reihen 1, 2, W und X: Comité pour une Autre Politique, eine ehemalige wallonische Partei, jetzt in der Front des Gauches; Comité voor een Andere Politiek, eine ehemalige flämische Partei
 CDF in den Reihen 1, 2, W und X: Chrétiens démocrates fédéraux, eine ehemalige wallonische Partei
 CDH in den Reihen 1, 2, W und X: Centre Démocrate Humaniste, ehemaliger Name der wallonische Partei Les Engagés
 CDV in den Reihen 1, 2, W und X: CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams, eine flämische Partei
 CON in den Reihen 1 und X: Quatschkopf, Dussel (französisch)
 CSP in den Reihen 1, 2 und X: Christlich Soziale Partei, eine Partei im deutschsprachigen Teil Belgiens
 CUB in den Reihen 1, 2 und X: ohne ersichtlichen Grund
 CUL in den Reihen 1, 2 und X: Arsch (französisch) 
 CUT in den Reihen 1, 2 und X: Vagina (kut, niederländisch)
 CVP in den Reihen 1, 2 und X: Christelijke Volkspartij, ehemaliger Name der flämischen Partei Christen-Democratisch en Vlaams
 DCD in den Reihen 1, 2 und X: décédé: dahingeschieden, tot (französisch)
 DIK in den Reihen 1 und X: dick (niederländisch)
 DOM in den Reihen 1 und X: dumm (niederländisch)
 FAG in der Reihe X: Schwule (faggot, englisch)
 FAT in der Reihe X: dick (englisch)
 FDF in den Reihen 1 und X: Front démocratique des francophones, eine belgische Partei
 FNB in der Reihe X: Front National Belge oder Front Nouveau de Belgique, eine wallonische Partei
 FOK in den Reihen 1 und X: großziehen, Ersatzwort für fuck (niederländisch)
 FOL in den Reihen 1 und X: folle: verrückt (französisch)
 FOU in den Reihen 1 und X: verrückt (französisch)
 FUC in den Reihen 1 und X: fuck: den Geschlechtsverkehr ausüben (englisch, umgangssprachlich)
 FUK in den Reihen 1 und X: fuck: den Geschlechtsverkehr ausüben (englisch, umgangssprachlich)
 GAT in den Reihen 1 und X: After, Loch, Arschloch (niederländisch)
 GAY in den Reihen 1 und X: schwul (englisch)
 GEK in den Reihen 1 und X: verrückt (niederländisch)
 GLA bis GLZ in der Reihe 1: Verwechslungsgefahr mit den Kennzeichen der Reihe G
 GOD in der Reihe X: Gott (englisch und niederländisch)
 HIV in der Reihe X: Humanes Immundefizienz-Virus
 HJN in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 HOL in der Reihe X: holebi (homoseksueel, lesbisch en biseksueel): LGBT (niederländisch)
 III in der Reihe X: Verwechslungsgefahr mit der Zahl 111
 JBB bis JBZ in der Reihe 1: ohne ersichtlichen Grund
 JCC bis JDZ in der Reihe 1: ohne ersichtlichen Grund
 JEK in den Reihen 1 und X: kein ersichtlicher Grund
 KAK in den Reihen 1 und X: Kacke (niederländisch)
 KKQ in der Reihe X: Kacke (caca, französisch) und Arsch (cul, französisch)
 KKY und KKZ in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 KUL in den Reihen 1 und X: cul: Arsch (französisch)
 KUT in den Reihen 1 und X: Vagina (niederländisch)
 LAF in den Reihen 1, G, T und X: feige (niederländisch)
 LDD in den Reihen 1 und X: Libertair, Direct, Democratisch, eine flämische Partei
 LJA bis LJH in der Reihe 1: ohne ersichtlichen Grund
 LSP in den Reihen 1 und X: Linkse Socialistische Partij, eine flämische Partei
 LUL in den Reihen 1 und X: Arschloch (niederländisch)
 MAR bis MAV in der Reihe O: kein ersichtlicher Grund
 MAS in den Reihen 1, O und X: Mouvement pour une alternative socialiste, eine belgische Partei, jetzt Parti socialiste de lutte (PSL, wallonisch) und Linkse Socialistische Partij (LSP, flämisch)
 MCC in den Reihen 1 und X: Mouvement des Citoyens pour le Changement, eine ehemalige wallonische Partei, im Mouvement Réformateur aufgegangen
 MDP in den Reihen 1 und X: Moslim Democratische Partij, eine flämische Partei
 MMP bis MMZ in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 MNM und MNN in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 MOR in der Reihe X: mort: tot (französisch)
 MOU in der Reihe X: lustlos, schlaff (französisch)
 MST in der Reihe X: maladie sexuellement transmissible: Sexuell übertragbare Erkrankung (französisch)
 NIC in der Reihe X: niquer: ficken (französisch)
 NIK in der Reihe X: niquer: ficken (französisch)
 NIQ in der Reihe X: niquer: ficken (französisch)
 NVA in den Reihen 1 und X: Nieuw-Vlaamse Alliantie, eine flämische Partei
 PDB in den Reihen 1, S und X: Partei der Deutschsprachigen Belgier, eine ehemalige deutschsprachige Partei, jetzt ProDG
 PDO in der Reihe X: pedofiel (niederländisch) und pédophile (französisch): Pädophiler
 PET in den Reihen 1 und X: Furz (französisch)
 PFF in den Reihen 1 und X: Partei für Freiheit und Fortschritt, eine deutschsprachige Partei
 PII in der Reihe X: kein ersichtlicher Grund
 PIK in der Reihe X: Pimmel (niederländisch)
 PIN in der Reihe X: pine: Pimmel (französisch)
 PIO in der Reihe X: kein ersichtlicher Grund
 PIP in der Reihe X: pipe: Blasen (französisch)
 PIS in der Reihe X: pis (niederländisch) und pisse (französisch): Pisse
 PJU in den Reihen 1 und X: Parteilos – Jugendliche – Unabhängige, eine ehemalige deutschsprachige Partei, jetzt ProDG
 PKK in den Reihen 1 und X: Partiya Karkerên Kurdistanê, die Arbeiterpartei Kurdistans
 POT in der Reihe X: Topf (niederländisch und französisch)
 PRL in den Reihen 1 und X: Parti Réformateur Libéral, eine ehemalige wallonische Partei, im Mouvement Réformateur aufgegangen
 PSB in den Reihen 1 und X: Parti Socialiste Belge, eine ehemalige belgische Partei, jetzt Parti Socialiste (PS, wallonisch) und Socialistische Partij Anders (SPA, flämisch)
 PSC in den Reihen 1 und X: Parti Social-Chrétien, ehemaliger Name der wallonische Partei Centre Démocrate Humaniste
 PSL in den Reihen 1 und X: Parti Socialiste de Lutte, eine wallonische Partei
 PTB in den Reihen 1 und X: Parti du Travail de Belgique, französischer Name der belgische Partei PVDA-PTB
 PUE in den Reihen 1 und X: il/elle pue: er/sie stinkt (französisch)
 PUT in den Reihen 1 und X: pute: Schlampe, Hure (französisch)
 PVV in den Reihen 1 und X: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, ehemaliger Name der flämische Partei Open VLD
 PYK in den Reihen 1 und X: pik: Pimmel (niederländisch)
 PYN in den Reihen 1 und X: pijn: Schmerz (niederländisch); pine: Pimmel (französisch)
 PYP in den Reihen 1 und X: ik pijp: ich blase (niederländisch); pipe: Blasen (französisch)
 PYS in den Reihen 1 und X: pis (niederländisch) und pisse (französisch): Pisse
 PYT in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 QQQ in der Reihe X: Verwechslungsgefahr mit 000 oder OOO
 ROM in der Reihe X: Roma, Oberbegriff für eine Reihe von Bevölkerungsgruppen
 RPW in der Reihe X: Rassemblement populaire wallon, eine wallonische Partei
 RWF in der Reihe X: Rassemblement Wallonie-France, eine französischsprachige Partei
 SEX in den Reihen 1 und X: Geschlecht, Geschlechtsverkehr (englisch)
 SLN in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 SOA in der Reihe X: sexueel overdraagbare aandoening: Sexuell übertragbare Erkrankung (niederländisch)
 SOT in der Reihe X: Dummkopf (französisch)
 SPA in den Reihen 1 und X: Socialistische Partij Anders, eine flämische Partei
 SUL in den Reihen 1 und X: Dummkopf (niederländisch)
 TAK in den Reihen 1 und X: Taal Aktie Komité, eine Vereinigung der Flämischen Bewegung
 TET in den Reihen 1 und X: Titte (niederländisch)
 TIT in der Reihe X: Titte (englisch)
 TLN bis TLZ in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 TUE in den Reihen 1 und X: il/elle tue: er/sie tötet (französisch)
 USH bis UUH in der Reihe 1: kein ersichtlicher Grund
 VCD in den Reihen 1 und X: Vlaamse Christen Democraten, ehemaliger Name der flämischen Kleinpartei Vlaamse Christen Partij
 VIH in der Reihe X: virus de l'immunodéficience humaine: Humanes Immundefizienz-Virus (französisch)
 VLD in den Reihen 1 und X: Open Vlaamse Liberalen en Democraten, eine flämische Partei
 VMO in der Reihe X: Vlaamse Militanten Orde, eine ehemalige Vereinigung der Flämischen Bewegung
 VNV in den Reihen 1 und X: Vlaams Nationaal Verbond, eine ehemalige flämisch-nationalistische Partei
 ZAC in der Reihe 1: zak: Sack (niederländisch)
 ZAK in der Reihe 1: Sack (niederländisch)

Höchste Zulassungsnummern

Allgemeine Reihe 

Fußnoten

1 Die alphabetische Buchstabenreihenfolge wurde nicht eingehalten.
2 Keine Ausgabe der Kennzeichen von 1-GXT-005 bis 1-GXX-008, von 1-HEN-001 bis 1-HEN-500, von 1-HEV-605 bis 1-HEX-400, von 1-JBA-201 bis 1-JBZ-999 und von 1-JCB-202 bis 1-JDZ-999.
3 Keine Ausgabe der Kennzeichen von 1-JSA-001 bis 1-JSA-400 und von 1-LJA-001 bis 1-LJH-999.
4 Keine Ausgabe der Kennzeichen von 1-TLM-904 bis 1-TMA-011.
5 Keine Ausgabe der Kennzeichen von 1-USG-018 bis 1-UUH-999.

Weitere Reihen bis Oktober 2014 

Fußnote

1 Die alphabetische Buchstabenreihenfolge wurde nicht eingehalten.

Motorräder, Mopeds und Leichtkraftwagen 

Fußnoten

1 Mikrokennzeichen ab SAEA 001, keine Ausgabe der Kennzeichen von S-ABK 218 bis S-ADZ 999
2 Mikrokennzeichen ab SBCI 027, keine Ausgabe der Kennzeichen von S-BCC 991 bis S-BCI 026 und von SBCI 937 bis SBEZ 999
3 Mikrokennzeichen ab SUAG 043, keine Ausgabe der Kennzeichen von S-UAD-876 bis S-UAG-042 und von SUAJ 001 bis SUAJ 500
4 Die alphabetische Buchstabenreihenfolge wurde nicht eingehalten: Ausgabe der Kennzeichen bis SUAL 743, dann Ausgabe der Kennzeichen von SUAJ 001 bis SUAJ280, dann Ausgabe der Kennzeichen ab SUAL 744
5 Die alphabetische Buchstabenreihenfolge wurde nicht eingehalten: Ausgabe der Kennzeichen bis SUAL 753, dann Ausgabe der Kennzeichen von SUAJ 281 bis SUAJ 500
6 Keine Ausgabe der Kennzeichen von SPAN 001 bis SPAN 051
7 Keine Ausgabe der Kennzeichen von SUAP 501 bis SUAP 999
8 Keine Ausgabe der Kennzeichen von SPAZ 663 bis SPAZ 999

Anhänger

Bis Oktober 2014

Oldtimer 

Fußnoten

1 Mikrokennzeichen ab OSAA 201, keine Ausgabe der Kennzeichen von O-SAA 103 bis O-SAA 200.
2 Mikrokennzeichen ab OSBB 601, keine Ausgabe der Kennzeichen von O-SBA 530 bis O-SBA 600.
3 Kennzeichen von O-BZA 001 bis O-BZA 100 wurden auch ausgegeben.
4 Kennzeichen von O-ADY-001 bis O-ADZ-999 wurden nicht ausgegeben.
5 Kennzeichen von O-MAQ 001 bis O-MAW 999 wurden nicht ausgegeben.
6 Kennzeichen von O-AZS 256 bis O-AZT 100 wurden nicht ausgegeben.
7 Kennzeichen von O-MBQ 534 bis O-MBQ 999 wurden nicht ausgegeben.
8 Kennzeichen von OSAE 775 bis OSAF 570 wurden nicht ausgegeben.
9 Kennzeichen von OSBR 148 bis OSBR 999 wurden nicht ausgegeben.

Bis Oktober 2014

Traktoren 

Fußnote

1 Keine Ausgabe der Kennzeichen von GLXN 564 bis GLXN 700.

Taxis, Autohändler, Testfahrzeuge

Bis Oktober 2014

Händler

Bis Oktober 2014

Testfahrzeuge

Bis Oktober 2014

Fahrzeuge internationaler Organisationen

Vorläufige Zulassungen

Exportfahrzeuge 

Fußnote

1 Ausgabe der Kennzeichen von XA-21-AAA bis XA-21-CLS, dann von XB-21-AAA bis XB-21-KEV.
2 Ausgabe der Kennzeichen von XQ-22-AAA bis XQ-22-ADX, dann von XQ-22-BAA bis XQ-22-BIF.

Diplomatenkennzeichen 
Auf Anfrage wird Angehörigen des diplomatischen oder konsularischen Dienstes ein Diplomatenkennzeichen zugeteilt. Die Buchstaben-/Ziffernkombination dieses Kennzeichens beginnt mit den Buchstaben CD, gefolgt von einem kurzen Strich, zwei weiteren Buchstaben und drei Ziffern. Es gibt weder eine vorangestellte Ziffer noch einen vorangestellten Buchstaben.

Königliche Familie

Allgemeine Reihe 
Rechteckige Kennzeichen

Quadratische Kennzeichen

Kleine Kennzeichen

Motorräder

Mopeds 
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h, Mikrokennzeichen

Höchste Zulassungsnummern 

Fußnote

1 Keine Ausgabe der Kennzeichen von CD-YA 213 bis CD-YA 300.

Siehe auch 
 Kfz-Kennzeichen (Belgien)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ausführliche Beschreibung der Vergabe der Buchstabenkombinationen

Kfz